

Svijet

Događaji

Osnivanja i gašenja

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Hrvatska i u Hrvata

Događaji

Osnivanja i gašenja

Nagrade i priznanja

Rođenja 

 Jurica Galoić,

Smrti

Izvori